Polythrinciopsis är ett släkte av svampar. Polythrinciopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polythrinciopsis